Sohst ist der Familienname folgender Personen:

 Jörg Sohst (* 1946), deutscher Offizier und Kommunalpolitiker (CDU)
 Walter Sohst (1898–1964), deutscher Polizeibeamter und SS-Führer
 Wolfgang Sohst (* 1956), deutscher Verleger und Philosoph